Manville peut désigner :

Patronyme 

 Lesley Manville, actrice anglaise.
 Marcel Manville, avocat français.

Toponyme

Canada 
 Manville, village du Comté de Minburn N 27, situé dans la province canadienne d'Alberta.

États-Unis 
 Manville, borough situé dans le New Jersey ;
 Manville, village de Rhode Island ;
 Manville, municipalité du Wyoming.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais